Classic Brugge-De Panne 2021 var den 45:e upplagan av det belgiska cykelloppet Classic Brugge-De Panne. Tävlingen avgjordes den 24 mars 2021 med start i Brygge och målgång i De Panne. Loppet var en del av UCI World Tour 2021 och vanns av irländska Sam Bennett från cykelstallet Deceuninck-Quick-Step.

Deltagande lag

Resultat

Referenser
Classic Brugge-De Panne 2021 på ProCyclingStats

Noter

2021
UCI World Tour 2021
2021 i Belgien